EMAU, van het Engelse European & Mediterranean Archery Union, is een Europees-Mediterrane overkoepelende organisatie voor het boogschieten.

De organisatie werd opgericht in Frankrijk in 1988 door de landen België, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Groot-Brittannië, Israël, Joegoslavië, Luxemburg, Monaco, Nederland, Noorwegen, Polen, Portugal, Tsjecho-Slowakije, Turkije en  Zwitserland. Tegenwoordig (2008) zijn er 48 landen aangesloten. Het hoofdkantoor is gevestigd in Rome.

De EMAU organiseert jaarlijks wedstrijden boogschieten. In de even jaren zijn dat het Europees kampioenschap outdoor voor senioren, het Europees kampioenschap indoor voor senioren en junioren en het 3D kampioenschap. In de oneven jaren zijn dat het kampioenschap field ('veld') voor junioren en senioren, het Europees kampioenschap outdoor voor junioren en het kampioenschap Ski-boogschieten. EMAU is erkend door de FITA, waardoor boogschutters zich via de wedstrijden ook kunnen kwalificeren voor de Olympische Spelen.

Externe link
 Officiële website

Boogschietbond
Sportbond in Europa